Regno Unito
Horsley – parrocchia civile del Derbyshire
Horsley – parrocchia civile del Gloucestershire
Horsley – paese del Northumberland
East Horsley – parrocchia civile del Surrey
West Horsley – parrocchia civile del Surrey